Das Elle Spirit Open 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Montreux. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 6. bis 11. September 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Montreux